Echinopsis klingleriana es una especie de plantas en la familia Cactaceae. Es endémica de Santa Cruz en Bolivia. Es una especie rara en la vida silvestre.

Descripción
Echinopsis klingleriana crece individualmente. El tallo en forma de bola, de color verde brillante con brotes que alcanza 13 centímetros de diámetro y de 12 a 14 cm de altura. Tiene 13 afiladas costillas presentes, que son muescas. En ellas se encuentran las areolas circulares que son grises y miden de 2,5 a 3 cm de distancia. De vez en cuando tiene una espina central formada, pero por lo general se está perdiendo. La 5 a 55 espinas radiales son blanquecina a amarillentas con una longitud de 2 a 3 centímetros. Las flores en forma de embudo, con blancas flores abiertas en la noche y que aparecen hacia los lados en los brotes. Miden hasta 12 centímetros de largo. Los frutos son elipsoides de 2 a 3 cm de largo.

Taxonomía 
Echinopsis klingleriana fue descrita por Martín Cárdenas Hermosa y publicado en Cactus (Paris) 85: 109. 1965.
</ref> 
Etimología
Ver: Echinopsis

klingleriana epíteto otorgado en honor del padre franciscano austriaco Elmar Klingler (1905–1995), que en 1954 se instaló en la selva boliviana.

Referencias

Enlaces externos 

klingleriana
Flora de América del Sur continental
Flora de Sudamérica occidental
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1965
Plantas descritas por Cárdenas